Alfa - a primeira letra do alfabeto grego, correspondente à letra "A"
 Alpha - Desenvolvedor de esquemas, fundador SmokeTeam.

Localidades

Alpha (Illinois)
Alpha (Michigan)
Alpha (Minnesota)
Alpha (Nova Jérsei)

Música
 Alpha (álbum de Alice Nice)
 Alpha (álbum de Selena)
 Alpha (álbum de Sevendust)

Outros
 Alpha FM - emissora de rádio

Ver também 
 Alfa (desambiguação)

Desambiguação